Tokkerup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tokkerup (Allerslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Allerslev Sogn, Lejre Kommune
 Tokkerup (Faxe Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Faxe Sogn, Faxe Kommune
 Tokkerup (Kettinge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kettinge Sogn, Guldborgsund Kommune